Diego Damian Colotto (Río Cuarto, 10 de Março de 1981) é um futebolista argentino que atua no Real Club Deportivo de La Coruña.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Río Cuarto
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Futebolistas do Club Atlas
Futebolistas do Real Club Deportivo de La Coruña
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol Sub-20